In Mitteleuropa existieren mehrere Käsemuseen, darunter
 das Käsemuseum in Alkmaar, Niederlande
 das Historische Käsemuseum in Altusried im Landkreis Oberallgäu, Bayern
 das Deutsche Käsemuseum, Teil des Westfalen Culinariums in Nieheim im Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 das Käsemuseum in Hannover-Anderten

Siehe auch 
 Schaukäserei

Museum (Essen und Trinken)